Казанлык () — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области. Население составляет 89 197 человек (на 21.07.05 г.).

История 
3 ноября 1953 года в селе Николаево Казанлыкской околии был введён в эксплуатацию электрофарфоровый завод имени В. И. Ленина (построенный при помощи СССР).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бузовград
 Голямо-Дряново
 Горно-Изворово
 Горно-Черковиште
 Долно-Изворово
 Дунавци
 Енина
 Казанлык
 Копринка
 Крын
 Кынчево
 Овоштник
 Розово
 Рыжена
 Средногорово
 Хаджидимитрово
 Черганово
 Шейново
 Шипка
 Ясеново

Примечания 

Общины Старозагорской области